Amici bezeichnet:
 Amici (Mondkrater), einen Krater des Erdmondes
 (3809) Amici, ein Himmelsobjekt des Asteroidengürtels
 Amici di Maria De Filippi, eine italienische Castingshow

Amici ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Amici (1936–2002), italienischer Sänger
 Denis Amici (* 1972), san-marinesischer Politiker
 Domenico Amici (1808 – unsicher), italienischer Künstler
 Don Nicola Amici (1865–1944), italienischer Priester und Wissenschaftler
 Emanuel Amici (* 1986); san-marinesischer Fußballspieler
 Francesco Amici (* 1960), san-marinesischer Sportschütze
 Giovanni Battista Amici (1786–1863), italienischer Astronom, Optiker und Physiker
 Giuseppe Amici (1939–2006), san-marinesischer Politiker
 Nicola Amici (15. Jahrhundert), italienischer Goldschmied
 Nicola Amici (Mathematiker) (1865–1944), italienischer Kleriker und Mathematiker
 Sesa Amici (* 1958), italienische Politikerin
 Vanio Amici (* 1947), italienischer Filmeditor und Regisseur